

Personnalités 

 Adrien Morenas (né en 1982), homme politique français, député ;
  (1937-1998), biologiste et députée espagnole ;
 Henri Jougla de Morenas (1903-1955), écrivain et héraldiste français ;
 Jean Morénas, personnage de fiction dans La Destinée de Jean Morénas, de Michel Verne et dans Pierre-Jean de Jules Verne ainsi que dans le film La Destinée de Jean Morénas sorti en 1919 ;
 Joseph Elzéar Morénas (1776-1830), botaniste, orientaliste et antiesclavagiste.